Rex může být:

 latinsky král
 rex bohemus – český král

křestní jméno osob
 Rex (jméno) – mužské křestní jméno
 Rex Brown
 Rex Easton
 Rex Harrison
 Rex Linn
 Rex Stout

příjmení osob
 Hugo Rex (1861–1936) – lékař

v biologii
 Aralia rex – ohrožená dřevina
 Cornish rex – plemeno kočky
 Tyrannosaurus rex – dinosaurus

jiné významy
 T. Rex – rocková skupina
 Komisař Rex – rakouský televizní seriál
 Rex (vlak) – kategorie vlaků
 Le Grand Rex – kino v Paříži

Externí odkazy